Марсель Израилевич Розенберг (, Варшава, Царство Польское, Российская империя — , Москва, РСФСР) — советский дипломат. Первый представитель СССР в Лиге Наций. Во время Гражданской войны в Испании — полпред СССР при республиканском правительстве.

Биография 
 
Член РКП(б) с 1918 года. С апреля 1918 года — заведующий отделом печати полномочного представительства РСФСР в Берлине. С 1920 года — первый секретарь советского полномочного представительства в Афганистане, в 1923 году — Временный поверенный в делах СССР в Турции. В 1926—1930 годах — заместитель заведующего национальным сектором ЦК РКП(б), с 1930 года — советник полномочного представительства СССР в Италии, с 1931 года — временный поверенный в делах СССР во Франции.

После вступления Советского Союза в Лигу Наций, с сентября 1934 года по август 1936 — первый официальный представитель СССР в этой организации (в Женеве) и заместитель Генерального секретаря Лиги Наций Жозефа Авеноля.

Участвовал в подготовке договора о взаимной помощи между СССР и Францией (1935).

С 27 августа 1936 по февраль 1937 года — полномочный представитель СССР в Испании. Участвовал в организации операции по вывозу в СССР золотого запаса Испании.

В феврале-декабре 1937 года — уполномоченный Наркомата иностранных дел при правительстве Грузинской ССР.

Опала, арест и казнь 
В декабре 1937 года смещён с должности, зачислен в резерв отдела кадров НКИД СССР. Арестован 26 декабря 1937 г. Обвинён в шпионаже. Имя Розенберга было включено в сталинский расстрельный список, датированный 5 марта 1938 года (№ 155 в списке из 218 имён и фамилий, под грифом «Москва — Центр» за подписью старшего майора ГБ Владимира Цесарского). Приговорён к ликвидации Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Ждановым. 8 апреля 1938 года приговор формально утверждён на заседании Военной коллегии Верховного суда (ВКВС) СССР. Казнён в тот же день.

Реабилитирован посмертно в 1957 году.

Семья 
 Жена — Марианна Ярославская, скульптор, дочь советского партийного и государственного деятеля Емельяна Ярославского.

Примечания

Ссылки 
 
 Тайны разведки. Секретные миссии
 Киперман С. Гроссмейстер тайной дипломатии

Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Дипломаты СССР
Послы СССР в Испании
Постоянные представители в Лиге Наций
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году